Куп УЕФА 2002/03.  је била 32. сезона одржавања другог по значају УЕФА клупског такмичења.

Такмичење је почело 13. августа 2002. и завршило се финалним мечом одиграним 21. маја 2003.

Учествовало је 145 клубова из 51 националних савеза.

Квалификације 
Прве утакмице су игране 13/15. августа, а реванш утакмице 29. августа 2002.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране 17/19. септембра, а реванш утакмице 1/3. октобра 2002.

|}
1Ова утакмица је одиграна пред празним трибинама као казна Партизану због ранијих проблема са навијачима.

Друго коло 
Прве утакмице су игране 29/31. октобра, а реванш утакмице од 7. до 14. новембра 2002.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 26/28. новембра, а реванш утакмице 10/12. децембра 2002.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице су игране 20. фебруара, а реванш утакмице 27. фебруара и 5. марта 2003.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 13. марта, а реванш утакмице 20. марта 2003.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 10. априла, а реванш утакмице 24. априла 2003.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2002/03.
 Интертото куп 2002.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 2002/03. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2002/03. у УЕФА такмичењима